Дюнкерк (французька: Dunkerque) — місто та порт у північній Франції.

Дюнкерк також може стосуватися:

Місця

Сполучене Королівство 
 Дюнкерк (Кембриджшир)
 Дюнкерк (Чешир)
 Дюнкерк (Глостершир)
 Дюнкерк (Кент)
 Дюнкерк (Норфолк)
 Дюнкерк (Нотінгем) 
 Дюнкерк (Стаффордшир)
 Дюнкерк (Вілтшир)

Сполучені Штати 
 Дюнкерк (Індіана)
 Дюнкерк (Мериленд)
 Дюнкерк (Нью-Йорк)
 Дюнкерк (Огайо)
 Дюнкерк (Вісконсин)

Медіа

Кіно 

 Дюнкерк (фільм, 1958) — британський військовий фільм
 Дюнкерк (фільм, 2017) — фільм Крістофера Нолана

Телебачення 
 Дюнкерк (телесеріал) — документальна драма 2004 року каналу BBC

Музика 
 «Dunkirk» — пісня з альбому The Snow Goose британського гурту Camel

Спорт 
 Дюнкерк (футбольний клуб) — англійський непрофесійний футбольний клуб

Війна 
 Битва за Дюнкерк (значення) — різні військові дії за місто Дюнкерк, що відбувалися з XIV сторіччя
 Дюнкеркська евакуація — військова операція 1940 року під час Другої світової війни
Багатозначні терміни
Багатозначні топоніми